Somoza Debayle ist der Familienname folgender Personen:

 Anastasio Somoza Debayle (1925–1980), nicaraguanischer Politiker, Präsident von 1967 bis 1972 und von 1974 bis 1979
 Luis Somoza Debayle (1922–1967), nicaraguanischer Politiker, Präsident von 1956 bis 1963